Ианира () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Ианира — одна из нереид, упомянутая в «Илиаде»;
 Ианира — одна из океанид, упомянутая у Гесиода;
 Ианира — жена Капанея.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов